John Davis hace referencia a varios artículos:

John Davis (explorador del siglo XIX), relacionado con la Antártida.
John Davis (explorador del siglo XVI), relacionado con el Ártico.
John Davis Chandler, actor;
John Davis Lodge, actor;
 John Davis (halterófilo), estadounidense que obtuvo dos veces la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
 John Davis (productor)
John Ainsworth-Davis, atleta británico;